Роман Владимирович Неумоев (род. 17 октября 1963, город Верхняя Салда, Свердловская область) — русский панк-рок-музыкант, поэт, писатель и фотохудожник. В 1987-89 гг. вместе с Игорем Селивановым был редактором выпускавшихся в Тюмени журналов «Анархия» и «Сибирская язва». Лидер панк-рок группы «Инструкция по выживанию» с 1986 года. 

По образованию физик. С 1986 года занимается музыкальной деятельностью. С 1988 года проповедует в своём творчестве идеалы православного христианства, русского патриотизма и монархизма. Один из организаторов проектов «Русский прорыв» и «Рок к небу». Автор выполненных в беллетризованной форме путевых заметок, некрологов, рецензий, мемуаров.

Литература
 Рок в Сибири. Книга первая. Как я в это вляпался (ISBN 9785447469788)
 Рок в Сибири. Книга вторая. Повстанческая армия имени Чака Берри (ISBN 9785447471224)

См. также 
 Следы на снегу (фильм, 2014)

Ссылки 
 Роман Неумоев «Мифология»

 Интервью 
 «Интервью Сергею Гурьеву» (1989)
 «Интервью Михаилу Зуйкову» (1991)

Панк-рок-музыканты СССР
Панк-рок-музыканты России